Aksaray –  città della Turchia situata nella Anatolia Centrale
 Aksaray – quartiere di Istanbul in Turchia
 Aksaray – razza canina di tipo molossoide originaria della Turchia occidentale